Знаме́нник — число або алгебраїчний вираз, що стоїть під рискою в записі дробу.

А число чи вираз над рискою це — чисельник.

Оскільки дріб — це позначення операції ділення, то:
 чисельник є діленим,
 знаменник є дільником.

Приклади 

Наприклад, у виразі:

1 - Чисельник 

_ 

2 - знаменник

Зведення до спільного знаменника 

Для порівняння, додавання, віднімання дробів зручно звести їх до спільного знаменника.

Спільний знаменник двох дробів — число або вираз, що ділиться без остачі на обидва знаменники. Таких чисел чи виразів може бути багато. Найменше з них називають найменшим спільним кратним.

У загальному випадку найлегше перемножити обидва знаменники. Потім кожен із дробів записують у вигляді зі спільним знаменником, у якому ці дроби легко порівнювати і додавати. 

Наприклад, що більше,  чи  ?

Отже,

Див. також 
 Найменший спільний знаменник

Ділення